Chiesa cattolica nella Repubblica del Congo (Congo-Brazzaville)
Chiesa cattolica nella Repubblica Democratica del Congo (Congo-Kinshasa)